

Persone 
 Edin Junuzović – calciatore croato, attaccante
 Nazir Junuzovič Mankiev – lottatore russo
 Zlatko Junuzović – ex calciatore serbo naturalizzato austriaco, centrocampista